Нижче наведено список 66 муніципалітетів провінції Сассарі. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Сассарі